Bloodshot bezeichnet
 ein Plattenlabel, siehe Bloodshot Records
 eine Metalcore-Band aus Brüssel, siehe Bloodshot (Band)
 den Alternativtitel des Computerspiels Battle Frenzy von Domark aus dem Jahr 1994
 Bloodshot (Film), Sci-Fiction-Film aus dem Jahr 2020